

Cancelleria 
Penna — nome generico di diversi strumenti di scrittura
Penna a sfera – strumento usato per scrivere 
Penna d'oca – strumento usato per scrivere 
Penna gel – strumento usato per scrivere
Penna stilografica – strumento usato per scrivere

Geografia 
Penna in Teverina – comune della provincia di Terni
Penna San Giovanni – comune in provincia di Macerata
Penna Sant'Andrea – comune in provincia di Teramo
Penna – frazione di Terranuova Bracciolini in provincia di Arezzo

Persone
Agostino Penna (1728-1800) – scultore e restauratore italiano
Aldo Penna (1956) – scrittore e politico italiano
Angelo Penna (1917-1981) – religioso, teologo e biblista italiano
Benito Penna (1940-2022) – pugile italiano
Carlo Penna (1673–...) – pittore italiano
Cesare Penna (1607-1653) – scultore italiano
 Elisa Penna (1995) – cestista italiana
 Elisa Penna (1930-2009) – giornalista e fumettista italiana
Giovanni Penna (1855-1941) – imprenditore, dirigente d'azienda e politico italiano
 Lorenzo Penna (1613-1693) – compositore e teorico musicale italiano
 Lorenzo Penna (1998) – cestista italiano
Ottavia Penna Buscemi (1907-1986) – politica italiana
Renzo Penna (1947) – politico italiano
Romano Penna (1937) – presbitero e biblista italiano
Sandro Penna (1906-1977) – poeta italiano

Altro  
Penna – elemento che ricopre l'epidermide degli uccelli
Penna – in un martello, parte assottigliata opposta alla bocca
Penna – parte della vela che sta più in alto
Penna – tipo di pasta
Penna USB – memoria di massa
Maschera antigas modello Penna – Maschera antigas militare degli anni '20

Pagine correlate 
Elisa Penna
Monte Penna
Punta Penna

Altri progetti